Austria:
 Aggsbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Zobacz też:
 Schönbühel-Aggsbach